Зелетово () — населённый пункт в общине Бойник Ябланичского округа Сербии. Ранее называлось Суво-Поле. В 1972 году село переименовано в честь народного героя Югославии Станимира Вельковича Зеле.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 110 человек (все сербы).

Примечания 

Населённые пункты Сербии